Becoming Remixed — альбом реміксів гурту «Sneaker Pimps», випущений навесні 1998 року, лейблом Virgin Records.

Композиції 
 "Spin Spin Sugar (Armand's Dark Garage Mix)"
 "Walking Zero (Tuff & Jam Unda-Vybe Vocal)"
 "Post-Modern Sleaze (The Salt City Orchestra Nightclub Mix)"
 "Spin Spin Sugar (Armand's Bonus Dub)"
 "Post-Modern Sleaze (Reprazent Mix)"
 "6 Underground (Perfecto Mix)"
 "Tesko Suicide (Americruiser Mix)"
 "Roll On (Fold Mix)"
 "6 Underground (The Umbrellas of Ladywell Mix #2)"
 "Post-Modern Sleaze (Flight from Nashville)"

Музичні альбоми 1998
Альбоми Sneaker Pimps
Англомовні музичні альбоми